La grafía de este nombre femenino varía con frecuencia entre esta forma y aquella con hache inicial. Para esta última, véase Santa Helena.

«Santa Elena» puede referirse a:
 Santa Elena (de Constantinopla) (ca. 250-329), emperatriz romana y santa de las iglesias católica y ortodoxa.

Accidentes geográficos 
 La isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, territorio británico de ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.
 La península de Santa Elena, sobre el océano Pacífico de Costa Rica.
 La península de Santa Elena, sobre el océano Pacífico del Ecuador.

Divisiones administrativas

En la Argentina 
 Santa Elena, localidad del partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires.
 Santa Elena, localidad del departamento de Colón, en la provincia de Córdoba.
 Santa Elena, localidad del departamento de Río Seco, en la provincia de Córdoba.
 Santa Elena,  municipio del departamento de La Paz, en la provincia de Entre Ríos.

En Colombia 
 Santa Elena, corregimiento de la ciudad de Medellín.
 Santa Elena, corregimiento del municipio de El Cerrito, en el departamento de Valle del Cauca.

En Costa Rica 
 Santa Elena, distrito en el cantón de La Cruz, de la provincia de Guanacaste.

En Ecuador 
 Santa Elena, provincia de Ecuador.
 Santa Elena, cantón de la provincia homónima.
 Santa Elena, ciudad cabecera del cantón homónimo y capital de la provincia.

En El Salvador 
 Santa Elena, municipio del departamento de Usulután.

En España 
 Santa Elena, localidad del municipio de Ares del Maestrat en la provincia de Castellón.
 Santa Elena, municipio de la provincia de Jaén.
 Santa Elena de Jamuz, municipio de la provincia de León.
 Santa Elena, población de la provincia de Sevilla.
 Torre de Santa Elena, torre de vigilancia costera en Cartagena (Región de Murcia).

En los Estados Unidos 
 Santa Elena, asentamiento colonial español correspondiente a la actual Parris Island, en el estado de Carolina del Sur.
 Santa Elena, localidad del estado de Texas.

En Guatemala 
 Santa Elena, ciudad del municipio de Flores, en el departamento de Petén.

En Honduras 
 Santa Elena, municipio del departamento de La Paz.

En México 
 Santa Elena, sitio arqueológico en el municipio de Balancán, en el estado de Tabasco.
 Santa Elena, municipio del estado de Yucatán.
 Santa Elena, localidad cabecera del municipio homónimo, en el estado de Yucatán.
 Santa Elena o Elená; localidad hoy desparecida, en el actual municipio de Progreso, en el estado de Yucatán.

En el Reino Unido

En Venezuela 
 Santa Elena de Uairén, ciudad capital del municipio de Gran Sabana, en el estado Bolívar.